Kringsjå (Oslo), een buurt in Oslo
Kringsjå (metrostation), een station van de metro van Oslo